

Ліньсі — повіт міського округу Сінтай провінції Хебей.
 Ліньсі — повіт міського округу Чифен автономного району Внутрішня Монголія.
 Ліньсі — адміністративний центр цього повіту